Rottenegg  ist der Name folgender geographischer Objekte:

 Rottenegg (Geisenfeld), Ortsteil der Stadt Geisenfeld, Landkreis Pfaffenhofen an der Ilm, Bayern
 Rottenegg (Gemeinden St. Gotthard, Walding), Ortschaft von Sankt Gotthard im Mühlkreis und Walding, Bezirk Urfahr-Umgebung, Oberösterreich

 Burgruine Rottenegg in St. Gotthard-Rottenegg, Oberösterreich

Rottenegg, Weiteres:
 der erste Roman von Markus Kavka

Siehe auch:
 Rotteneck